Бомбардировка () также известный, как Воздушный удар или Несгибаемый дух — китайский фильм, военная драма о японских авианалетах на китайский город Чунцин во время Второй Мировой войны.

Режиссёром выступил Сяо Фэн, Мел Гибсон исполнил роль художника-постановщика. Роли исполнили такие звезды, как Liu Ye, Брюс Уиллис, Song Seung-heon и William Chan, в фильме также появлялись, как особые гости Николас Се, Фань Бинбин и многие другие.

Съёмки проходили с мая по ноябрь 2015 года в китайском городе Шанхай.

Сюжет 
Действие происходит в 1943 году во время Второй мировой войны. История разворачивается вокруг японской бомбардировки Чунцина, которая началась в 1938 году.

В ролях

Основной состав 
 Лю Е роли Сюэ Ган Тоу
 Брюс Уиллис роли Джека
 Сон Сын Хеон роли Ань Минсюня / Ань Минхэ
 Уильям Чан в роли Чэн Тина
 Фань Вэй как дядя Цуй
 У Ган, как Чжао Чунь
 Ма Су как Дин Лиан
 Чэ Юнли, как Яогу
 Фэн Юаньчжэн в роли Сюэ Маньгуаня
 Джанин Чанг в роли Цянь Сюэ
 Гэн Лэ, как Цзинь Сян

Особые появления 
 Тенма Сибуя как Сато
 Чжан Фан как Цуй Лю
 Николай Це роли Лэй Тао
 Фан Бингбинг в роли Ye Pei Xuan
 Энтони Роджерс как парень Е Пей Суан
 Чэнь Даомин, начальник городской обороны
 Саймон Ям в качестве командующего ПВО
 Эдриен Броуди роли Стива
 Рэй Луи в роли полковника ВВС
 Лэй Цзя как Ван Цзя
 Ху Бин качестве декана больницы
 Хуан Хайбин в качестве адъютанта Джека
 Румер Уиллис роли Юлии
 Лю Сяоцин в роли мадам Чжан
 Ева Хуан в роли Ду Мэй
 Кенни Би как правительственный чиновник
 Джиро Ван в качестве молодого офицера
 Цао Кефан как Патриот
 Ники Чоу в роли младшего патриота

Производство 
Мел Гибсон был художественным руководителем фильма с бюджетом в 65 миллионов долларов. Съёмки фильма началась в мае 2015 года в Шанхае. Съёмка была завершена в ноябре 2015 года.

Выпуск 
Фильм был приурочен к 70-летию победы союзников во Второй мировой войне. Первоначально планировалось выпустить в прокат 17 августа 2018 года, но релиз был перенесен на 26 октября 2018 года, чтобы выпустить его в один день во всем мире.

В октябре 2018 года было объявлено, что фильм не будет в кинотеатрах Китая. Ранее телеведущая Цуй Юнюань сообщила, что Фан Бингбинг, одна из приглашенных актрис фильма, была вовлечена в скандал об уклонении от уплаты налогов. Однако в Соединенных Штатах версия для домашнего просмотра вышла в соответствии с графиком.

Версия фильма полностью на английском языке была выпущена для стриминговых сервисов США и на Blu-ray.

См. также 
 Летающие тигры, первая американская группа добровольцев (1AVG) воевавших против Японии в ВВС Китая

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный трейлер: 

Фильмы Lionsgate Films
Фильмы 2018 года в 3D
Фильмы Китая 2018 года
Фильмы на английском языке
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы 2018 года